Пожарный самолёт — самолёт, предназначенный для тушения пожаров путём водной бомбардировки — сброса воды с борта самолёта на пожар.

Известные модели 

 Bombardier 415
 Бе-200
 Martin Mars
 Ил-76 (оборудованный под тушение пожаров, используется в Авиации МЧС России)
 Ан-32 (оборудованный под тушение пожаров)

Преимущества 
Пожарный самолёт способен:
 сравнительно быстро прибыть в зону подлежащего тушению пожара (особенно это характерно для реактивных пожарных самолётов), взлетев с ближайшей авиабазы;
 за несколько секунд вылить на зону пожара тонны воды или иного огнетушащего вещества.
 тушить пожар на территориях, доступных только с воздуха, при том на довольно большой площади.

В дополнение к этому пожарный гидросамолёт (напр. самолёт-амфибия) способен дозаправляться водой, используя ближайший подходящий водоём (достаточно крупную реку или озеро), сокращая таким образом интервал между боевыми вылетами и улетая на авиабазу лишь для дозаправки топливом или дозаправиться топливом в воздухе от самолёта-заправщика по пути следования к водоёму для дозаправки водой после очередного вылета.

Недостатки 
 Относительно длинный интервал между боевыми вылетами (особенно для сухопутных пожарных самолётов),
 Дороговизна эксплуатации — пожарные самолёты выгодно использовать только тогда, когда подлежащий тушению пожар наносит или способен нанести ущерб равный или превышающий стоимость одного или нескольких боевых вылетов.
 Большая площадь разброса огнетушащего вещества (чаще всего воды) — по этой причине пожарные самолёты рационально использовать для тушения пожаров только на сравнительно больших площадях (в частности: лесные и степные пожары, крупные пожары на нефтепромыслах и нефтезаводах и в угольных разрезах).

Применение 
Так как пожарный самолёт в силу своих тактико-технических характеристик распыляет сбрасываемую воду на площади вдоль трассы боевого курса (ширина и длина орошаемой зоны зависят соответственно от скорости и высоты пролета), то практически всегда пожарные самолёты применяются для площадного тушения пожаров, охватывающих достаточно большие площади (в частности: лесные, степные, на нефтекомбинатах).

Литература 

 Из истории советской авиации: Самолёты ОКБ имени С.В.Ильюшина / Г.В.Новожилов, Д.В.Лещинер, В.М.Шейнин и др. - М.: Машиностроение, 1990.
 Комиссаров Д.С. Ил-76: История самолёта. - М.: "Пресс-Соло", 1995.
 Новожилов Г.В. Самолёт-солдат. // Крылья Родины. - 1995. - №12. - С. 17-18.
 Таликов Н. Самолёт Ил-76 и его транспортные модификации. // Авиация и космонавтика. - 2003. - №9. - С. 6-10.
 Таликов Н., Шубняков Е., Слуцкий Г. Ил-76 и другие противопожарные бомбардировщики. // Крылья Родины. - 1996. - №4. - С. 8-11.

См. также 

 Пожарный вертолёт

Пожаротушение с воздуха